Polaire kan verwijzen naar:
 Polaire verbinding
 Polaire lucht
 Polair front
 Polaire cel
 Polaire satellietbaan
 Polaire covalente binding

 Polaire (actrice), Frans zangers en actrice (1874-1939)